KPNA3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 521 амінокислот, а молекулярна маса — 57 811.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки
Імпортини